Мелешковичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мелешковичи — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Мелешковичи — деревня в Мозырском районе Гомельской области.
 Мелешковичи — деревня в Крупском районе Минской области.